Teketória, feltehetően latin eredetű szó, jelentése körülményeskedés.
Teketória, Maár Gyula 1977-ben bemutatott filmje Törőcsik Mari főszereplésével.